Red Hills bezeichnet mehrere geographische Objekte:

in Australien:
 Red Hills (New South Wales), Erhebungen in Australien
 Red Hills (Tasmanien), Ort in Australien

in Indien:
 Red Hills (Chennai), Stadtviertel von Chennai, Indien
 Red Hills (Hyderabad), Stadtviertel von Hyderabad, Indien
 Red Hills Lake, See nahe Chennai

in den Vereinigten Staaten: 
 Red Hills (Alaska), Erhebungen in Alaska
 Red Hills (Arizona), Erhebungen in Arizona
 Red Hills (Idaho), Erhebungen in Idaho
 Red Hills (San Luis Obispo County, Kalifornien), Erhebungen in Kalifornien
 Red Hills (Tuolumne County, Kalifornien), Erhebungen in Kalifornien
 Red Hills (Kansas), Erhebungen in Kansas
 Red Hills (Mississippi), Erhebungen in Mississippi
 Red Hills (North Dakota), Erhebungen in North Dakota
 Red Hills (New Mexico), Erhebungen in New Mexico
 Red Hills (Humboldt County, Nevada), Erhebungen in Nevada
 Red Hills (White Pine County, Nevada), Erhebungen in Nevada
 Red Hills (South Dakota), Erhebungen in South Dakota
 Red Hills (Texas), Erhebungen in Texas
 Red Hills (Utah), Erhebungen in Utah
 Red Hills (Campbell County, Wyoming), Erhebungen in Wyoming
 Red Hills (Converse County, Wyoming), Erhebungen in Wyoming
 Red Hills (Lincoln County, Wyoming), Erhebungen in WyomWyominging
 Red Hills (Johnson County, Wyoming), Erhebungen in Wyoming
 Red Hills (Sublette County, Wyoming), Erhebungen in Wyoming
 Red Hills (Sweetwater County, Wyoming), Erhebungen in Wyoming
 Red Hills Lake County AVA, Weinbaugebiet in Kalifornien
 Red Hills Region, Region in Georgia und Florida
 Red Hills State Park, State Park in Illinois

Siehe auch:
 Red Hill